Collina ( ‚Hügel‘) steht für:
 Collina d’Oro, politische Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Collina Torinese, Weinbaugebiet in der Region Piemont, Italien
 Collina (Apfel), eine Apfelsorte
 Collina (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae)
 Collina Film, deutsches Filmproduktionsunternehmen

Personen:
 Giuliano Collina (* 1938), italienischer Maler
 Pierluigi Collina (* 1960), italienischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:

 Villa La Collina
 Porta Collina
 Colina (Begriffsklärung)
 Colle